Logo har flere betydninger:

 Logo – et kendingssymbol for en virksomhed
 Lisp – et programmeringssprog, også kendt som Logo
 Logo (tv-kanal) – en amerikansk tv-kanal for bøsser og lesbiske
 Honda Logo – en minibil fra Honda